Veli Osir je otočić u Lošinjskom kanalu, u neposrednom istočnom susjedstvu otoka Lošinja.

Idući na zapad od Velog Osira, došlo bi se do sela Ćunski na Lošinju.

Najviši vrh: 53 m

Kvarnerski otoci